Burn Baby Burn (Ash), een single uit 2001
Burn Baby Burn (Hadson Ford), een single uit 1974
Disco Inferno (The Trammps), met als tagline Burn Baby Burn